Слобода́ — село Измалковского района Липецкой области. Центр Слободского сельского поселения.

География 
Село расположено в 3 км к северо-западу от районного центра села Измалково. Слобода находится на железнодорожной линии Елец — Орёл (ост. пункт 147 км).

Стоит на правом притоке реки Кривец; через неё в селе проложены три дороги. 

В селе находятся четыре пруда — Поповский, Отрядский, Моторкин, Большой — последние два высохли в 2002 и 2014 годах соответственно.

Население

Примечания 

Населённые пункты Измалковского района